Агуа-Боа — муниципалитеты в Бразилии.

 Агуа-Боа (Мату-Гросу)
 Агуа-Боа (Минас-Жерайс)